Butzen steht für:

 eine Erhöhung im Glas, siehe Butzenscheibe
 Butzen (Heraldik), das kreisrunde Blüteninnere einer stilisierten Blume in der Draufsicht
 Butzen (Metallurgie), Metall-Halbzeug für Verpackungen
 ein Abfallstück beim Stanzen von Blech, siehe Stanzbutzen
 das Kerngehäuse von Äpfeln und Birnen (in Süddeutschland)
 ein Fremdkörper beim Druck, siehe Druckfehler

Orte in Deutschland:
 Butzen (Hergatz), Ortsteil der Gemeinde Hergatz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Butzen (Spreewaldheide), Ortsteil der Gemeinde Spreewaldheide im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg

Butzen ist der Familienname folgender Personen:
 Nils Butzen (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Willy Butzen (1933–1997), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Butz
 Butze
 Buzen